Biasolettia montenegrina är en flockblommig växtart som först beskrevs av Antonio Baldacci, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Biasolettia montenegrina ingår i släktet Biasolettia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
montenegrina